Chayanta ist der Name folgender geographischer Orte in Bolivien:

 Chayanta – Landstadt in der Provinz Bustillo im Departamento Potosí
 Provinz Chayanta – Provinz im Departamento Potosí
 Municipio Chayanta – Landkreis im Departamento Potosí
 Río Chayanta – Fluss